Rumpologia lub wróżenie z pośladków – pseudonauka pokrewna fizjonomice, opierająca się na badaniu nierówności, dołków, brodawek, pieprzyków oraz fałd na pośladkach osoby w podobny sposób do tego, w jaki osoba praktykująca chiromację bada dłonie.

Historia 
Termin rumpologia to neologizm. Amerykańska astrolożka Jackie Stallone twierdzi, że rumpologia była znana już w czasach starożytnych i praktykowano ją w Babilonii, Indiach, Grecji i Rzymie, jednak nie przedstawiła ona dowodów historycznych na poparcie tej tezy. Stallone jest główną postacią stojąca za popularyzacją współczesnej rumpologii. Kazimierz Olszewski jest pierwszym polskim rumpologiem.

Teoria i praktyka 
Rumpologowie prezentują różne poglądy na temat znaczenia poszczególnych cech pośladków. Według Stallone lewy i prawy pośladek ujawniają odpowiednio przeszłość i przyszłość danej osoby. Uważa ona także, że „przestrzeń pomiędzy pośladkami odnosi się do podziału półkul mózgowych”. Według ślepego, niemieckiego jasnowidza i rumpologa Ulfa Becka „umięśnione pośladki w kształcie jabłka wskazują na osobę charyzmatyczną, dynamiczną, bardzo pewną siebie i często kreatywną. Osobę, która cieszy się życiem. Pośladki w kształcie gruszki sugerują osobę bardzo niezmienną, cierpliwą i twardo stąpającą po ziemi”. Brytyjski rumpolog Sam Amos twierdzi, że „okrągły tyłek wskazuje, że osoba jest otwarta, wesoła i optymistyczna w życiu. Jednak płaski tyłek sugeruje, że osoba jest raczej próżna, negatywna i smutna”. Rumpologia może być praktykowana wzrokowo, dotykowo lub przy użyciu zdjęć. Na przykład Jackie Stallone wykonuje wróżenie z pośladków na podstawie zdjęć i twierdzi, że przepowiedziała wynik wyborów prezydenckich w USA oraz rozdania nagród Akademii Filmowej poprzez czytanie z pośladków swoich dwóch dobermanów. Ulf Buck twierdzi, że jest w stanie przewidzieć przyszłość danej osoby poprzez dotykanie jej nagich pośladków.

Przypisy 

Wróżenie